Ikkyu peut faire référence à :
 Ikkyū Sōjun, un moine zen (1394 - 1481).
 Ikkyu, un manga de Hisashi Sakaguchi.